Il National Invitation Tournament 1984 fu la 47ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Michigan; il miglior giocatore fu Tim McCormick.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Bill Frieder
Vice-allenatori: Steve Fisher, Bud Van DeWege jr., Mike Boyd

Bibliografia
 Michigan 2013-14 men's basketball media guide

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1984
1984